Кубок наций Персидского залива по футболу 1998 года — 14-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 30 октября по 12 ноября на стадионе «Международный» в Манаме.

Схема проведения 
Шесть команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось три очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 5 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 6 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
9 мячей:
  Джасим аль-Хуваиди

3 мяча:

  Исам Сакин

  Обейд ад-Досари

2 мяча:

  Башар Абдулла
  Бадр Хаджи

  Адель Мухаммед

  Маджди Шабан

1 мяч:

  Халид Джассим
  Абдулраззак Мухаммед
  Талаль Юсеф
  Мубарак Мустафа
  Адель Хамис
  Абдулазиз Хасан

  Хусейн аль-Кадари
  Фарадж Лахиб
  Адель Матар
  Али Сани
  Хасан Сухаил
  Хани аль-Забет

  Мазйад аль-Мазруи
  Таги Мубарак
  Мухаммед Хамис
  Юсуф ат-Тунаян
  Али Фухаид

Интересные факты 

 Убейд аль-Досари на 73-й минуте матча с Кувейтом забил 100-й мяч сборной Саудовской Аравии в Кубках наций Персидского залива.
 Турнир стал первым Кубком наций Персидского залива у которого появилась эмблема.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1998
Международные соревнования по футболу в Бахрейне
Октябрь 1998 года
Ноябрь 1998 года
Футбол в Азии в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Манаме
1990-е годы в Бахрейне